Franciaország
La Haye, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Haye, település Franciaországban, Vosges megyében
La Haye-le-Comte, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-Malherbe, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-Pesnel, település Franciaországban, Manche megyében
La Haye-du-Puits, település Franciaországban, Manche megyében
La Haye-de-Calleville, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-Aubrée, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-de-Routot, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-du-Theil, település Franciaországban, Eure megyében
La Haye-Saint-Sylvestre, település Franciaországban, Eure megyében